STS steht für:
 Sailing Tall Ship, Großsegler
 Sailing Training Ship, siehe Segelschulschiff
 Santa Rosa Airport, Kalifornien, USA (IATA-Flughafen-Code)
 Schweizer Tierschutz, die größte und älteste Tierschutzorganisation der Schweiz mit Sitz in Basel
 Staatssekretär, ein Titel des höchsten Beamten
 Staffordshire, ein County in England, nach dem ISO 3166-2-Code für die Verwaltungsbezirke Großbritanniens
 Singletrail-Skala eine Bewertungsskala von Singletrails nach Schwierigkeit
 Stadtteilschule, eine Schulform im Bundesland Hamburg
 Storstrøms Trafikselskab, ein ehemaliges dänisches Verkehrsunternehmen

STS steht in Wissenschaft/Technik für:
 Saarbrücker Translationssystem, ein Computerprogramm für Automatische Übersetzung
 Scanning Tunneling Spectroscopy, siehe Rastertunnelspektroskopie
 Schottertragschicht, ein Begriff aus dem Gleis-, Straßen- und Wegebau, Bestandteil des Oberbaus
 Science and Technology Studies, ein Forschungsfeld, das die Wechselwirkung zwischen Gesellschaft, Politik, Kultur mit der Erschaffung wissenschaftlichen Wissens und der Entwicklung, und Innovation, von Technik untersucht.
 Security Token Services, ein Webservice, der im Rahmen von WS-Trust Security Tokens herausgibt
 Semi-Thue-System, in der Theoretischen Informatik ein Regelsystem zur Manipulation von Zeichenketten
 Atomwaffentestgelände Semipalatinsk (Semipalatinsk Test Site, Testgelände Semipalatinsk), ein ehemaliges Kernwaffentestgelände der Sowjetunion
 sequence tagged sites in der DNA-Sequenzierung
 Seville Touring Sedan, eine Modellreihe des Autoherstellers General Motors, siehe Cadillac STS
 Siemens Telekommunikations Service GmbH & Co. OHG, ein ehemaliger Unternehmensbereich von Siemens
 Space Transportation System, die Raumfähre der NASA, das Space Shuttle
Die Space-Shuttle-Missionen werden mit STS und einer laufenden Nummer gekennzeichnet, siehe Liste der Space-Shuttle-Missionen.
 Static Transfer Switch, elektronischer Schalter zur Umschaltung auf einen alternativen Stromversorgungspfad in größeren USV-Anlagen
 Steiner-Tripel-System
 Supercooled Ternary Solutions, unterkühlte ternäre Lösung  aus HNO3, H2SO4 und H2O bestehende Lösung, steht im Zusammenhang mit der Zerstörung der Ozonschicht
 Sulcus temporalis superior, die oberste der drei Furchen des Temporallappens.
 Surface Technology Systems Plc., ein Anbieter von Plasma-Ätzsystemen
 Shock Terminator Suppressor, ein System zum Abbremsen der Sehne in einem Bogen
 Stalingradski Traktorny Sawod, russisch СТЗ, ein Traktorenwerk in Stalingrad (heute Wolgograd)
 Spring Tool Suite, IDE für das Spring Framework

STS, S.T.S. steht in Kultur und Medien für:
 Schweizerische Theatersammlung, Archiv, Bibliothek und Museum zum schweizerischen Theaterschaffen, Bern
 Simon the Sorcerer, ein Adventure-Computerspiel aus dem Jahr 1993
 STS (Fernsehsender), ein privater Fernsehsender in der Russischen Föderation
 S.T.S. (Steinbäcker, Timischl, Schiffkowitz), eine österreichische Pop-Rock-Band
 Subway to Sally, eine Deutsche Folk-Rock-Gruppe

ST-S steht für:
 São Tomé (Provinz), ehemaliger ISO-3166-2-Code der ehemaligen Provinz in São Tomé und Príncipe

Sts. steht für:
 Saints, im Französischen die männliche Pluralform für Heilige, siehe Sankt #Entsprechungen in anderen Sprachen

sts steht für:
 Shumasti (ISO-639-3-Code), dardische Sprache

STS